Кубок Европы по баскетболу 2020/2021, также известный как 7DAYS Еврокубок 2020/2021, — 19-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира среди мужских профессиональных баскетбольных команд, Кубка Европы. Это 13-й сезон с тех пор, как турнир сменил название с Кубка УЛЕБ на Кубок Европы, и пятый сезон под титульным спонсорским названием 7DAYS.

Распределение команд 
В турнире примут участие 24 команды из 13 стран. Из-за досрочного завершения предыдущего сезона в связи с распространением коронавирусной инфекции восемь команд, прошедших в четвертьфинал, гарантировали себе участие в турнире. Остальные места были присуждены командам, прошедшим квалификацию через свои национальные лиги. 15 июня 2020 года был утвержден предварительный список команд на сезон. 22 июня 2020 года был утвержден окончательный список команд.

Участники 
<div style="width:100%;">

 Клуб «Маккаби» (Ришон-ле-Цион) снялся с турнира в связи с логистическими проблемами и финансовыми осложнениями на фоне пандемии коронавируса. Его заменил клуб «Морнар».

Расписание и жеребьёвка

Жеребьёвка 
Жеребьёвка была проведена 10 июля 2020 в Барселоне, Испания. 

24 команды были поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. Команды из одной страны были разведены по разным группам. Для жеребьевки команды были посеяны в шесть корзин в соответствии с рейтингом профессиональных баскетбольных клубов, основанном на их выступлении в европейских соревнованиях в течение трехлетнего периода.

Регулярный сезон 

В каждой группе каждая команда сыграет с каждой два раза (по одному матчу дома и на выезде). Первые четыре команды из каждой группы выходят в раунд Топ-16, команды, занявшие пятое и шестое места в своих группах, покидают турнир.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16

Группа Е 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд будут выявлять сильнейшего в сериях до двух побед, начиная со стадии четвертьфинала. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Сетка

Четвертьфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Полуфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Финал 
Несмотря на то, что УНИКС занял более высокое турнирное положение по итогам регулярного чемпионата и топ-16, матчи финала Кубка Европы начались в Монако. Клубы и Еврокубок пришли к такому соглашению из-за пандемии COVID-19. Первый матч был проведён на домашней арене «Монако» 27 апреля, второй матч был сыгран 30 апреля в Баскет-холле в Казани.

* при равном счёте после первых двух игр

Награды

Сборная всех звёзд

Тренер года

Восходящая звезда

MVP сезона

MVP регулярного сезона

MVP Топ-16

MVP четвертьфиналов

MVP полуфиналов

MVP Финала

MVP недели

Регулярный сезон

Топ-16

Четвертьфинал

Полуфинал

См. также 
Евролига 2020/2021
Лига чемпионов ФИБА 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2020/2021
Кубок Европы по баскетболу